Norton är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alex Norton
 Andre Norton
 Brian Norton
 Caroline Norton
 Charles Eliot Norton
 Daniel S. Norton
 Edward Norton
 Emerson Norton
 Jack Norton
 James Norton
 John Norton
 Joshua A. Norton
 Ken Norton
 Mary Norton
 Michael Norton
 Peter Norton
 Thomas Norton

Se även 

 Charles Bowyer Adderley, 1:e baron Norton